Immajuitsoq bezeichnet:
 Immajuitsoq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Immajuitsoq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland